Голбольний турнір на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро проходить в двох номінаціях: чоловічий та жіночий. Змагання відбудуться з 8 по 16 вересня.

Змагання

Чоловіки

Група А

Група B

Жінки

Група C

Група D

Медалісти

Примітки

Голбол на літніх Паралімпійських іграх
Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016